Peissen – comune tedesco
 Peißen – frazione della città tedesca di Bernburg (Saale)
 Peißen – frazione della città tedesca di Landsberg